James Bowie ist der Name folgender Personen:

* James Bowie (Botaniker) (um 1789–1869), britischer Botaniker 
 James Bowie (1796–1836), US-amerikanischer Trapper und texanischer Freiheitskämpfer
 James Bowie (Fußballspieler) (1888–1972), schottischer Fußballspieler